Sopot Festival 1976 – 16. edycja festiwalu muzycznego odbywającego się w sopockiej Operze Leśnej. Festiwal został zorganizowany w dniach 24-29 sierpnia 1976 roku a prowadzili go Elżbieta Śmiarowska, Krzysztof Materna i Andrzej Jaroszewski. Grand Prix została nagrodzona piosenka „Мольба” („Зови меня, любовь”), którą zaśpiewała obywatelka Związku Radzieckiego Irina Ponarowska.

Dzień polski (półfinał)

Finał (dzień międzynarodowy)

Jury 
 : Zbigniew Adrjański, Andrzej Ikonowicz, Antoni Paszowski
 : Des Brown, Herbert Kretzmer
 : Akio Iijama
 : Takis Cambas
 : Franklin Fried
 : Ola Neegard
 : Georgi Ganew
 : Raimond Pauls
 : Harry de Groot
 : Raimo Henriksson
 : Ivan Stanislav
 : Peter Heinz Hofmann

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Irina Ponarowska – Мольба

Konkursy Sopot Festival
1976 w Polsce